Костерино — название населённых пунктов:

Россия 
 Костерино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Костерино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Костерино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.